Политическая экология или экополитология (англ. political ecology) — это изучение взаимосвязи политических, экономических и социальных факторов и экологических проблем и изменений. Политическая экология направлена на изучения взаимовлияния социальных сообществ в отношении окружающей среды, как определяющего источника развития. От обычных экологических исследований отличается политизацией экологических проблем и явлений.

История и происхождение термина 
Становлению понятия «политическая экология» предшествовало множество факторов. Формально, все началось с начала системного рассмотрения взаимосвязи общества и природы, породившего понятие «экосистема».

Экосистемы носят центрально-ориентированный характер и предполагают определение ценностных отношений относительно своего главного элемента. Таким образом, экосистемный подход предполагает, рассмотрение элемента со стороны как естественных, так и социальных наук.

Впервые термин «политическая экология» был использован Фрэнком Тоном в статье, опубликованной в 1935 году. С тех пор он широко используется в контексте социально-экономической географии и экологии человека, но не имеет систематического определения. В рамках социальной экологии, изучающей отношение общества и природы, выделяется политическая экология.

В 1957 году этот термин вновь зазвучал на французском языке (Écologie politique) благодаря философу Бертрану де Жувенелю.

В 1960-х годах в рамках нарастающего экологического дискурса произошел всплеск внимания к проблемам экологии. Наконец, весь мир начал говорить о ранее неизвестных глобальных проблемах всего человечества.

Исторически политическая экология была сосредоточена на явлениях, происходящих в развивающемся мире и влияющих на него; теперь исследования в первую очередь стремились понять политическую динамику, окружающую материальную и дискурсивную борьбу за окружающую среду в странах третьего мира.

Проблемы политической экологии 
У политической экологии как области знаний можно выделить три ключевых проблемы:

 Ограниченность ресурсов и их неравномерное географическое распределение;
 Речь идет не только о полезных ископаемых, но и о нехватке водных ресурсов, древесины, кислорода, посевных площадей.
 Взаимосвязь между индустриализацией и нагрузкой на окружающую среду;
 Такие изменения, как, например уровень промышленного развития, совершенствование народного хозяйства и последующее возрастание нагрузки на окружающую среду, связанное с современными тенденциями к релокализации.
 Загрязнения и отходы производства.
 Проблемы загрязнения окружающей среды, а также хранения и переработки отходов давно стали политическим вопросом. Главная задача участников переговоров — продвинуть свои пути решения, которые в то же время будут способствовать улучшению статуса страны на мировой арене.

Таким образом, проблемы политической экологии напрямую связаны с производственной цепочкой. Они тесно взаимосвязаны и часто становятся причинами возникновения друг друга.

Если один из вышеперечисленных вопросов не будет решен, возможна угроза возникновения открытого политического противостояния и гонки за право доминирования в разработке концепций и мер по устранению проблемы.

Принципы экополитологии 
Большой охват и междисциплинарность политической экологии ведет к появлению многочисленных определений и трактовок. Тем не менее, наиболее общие и релевантные положения разработали Раймонд Л. Брайант и Шейнад Бейли:
 Неравномерное распределение издержек и выгод, возникающих вследствие изменений в окружающей среде, обусловлено политическими, социальными и экономическими различиями;
 Любое изменение условий окружающей среды должно влиять на политический и экономический статус-кво;
 Неравномерное распределение издержек и выгод, а также усиление или сокращение ранее существовавшего социально-экономического неравенства ведут к политическим последствиям с позиции властных отношений.

Кроме того, политическая экология критически подходит к рассмотрению взаимодействии окружающей среды и политических, экономических и социальных факторов.

Исходя из этих положений, политическая экология может быть использована для:

 информирования органов власти и организаций о проблемах, связанных с окружающей средой и ее развитием, тем самым способствуя улучшению управления в области экологии.
 понимания решений, принимающихся в области охраны окружающей среды и природопользования, в контексте их политической среды, экономического давления и социальных норм
 рассмотрения влияния общественных отношений на окружающую среду, особенно в контексте ведения государственной политики.

Факторы развития политической экологии 
 Усугубление экономического кризиса приведет к росту радикальных экополитологических течений — экосоциализма, экофеминизма и других.
 Рост экономической глобализации, оказывающей влияние на международный баланс сил, требует единовременного решения проблем на региональном, федеральном и глобальном уровнях.
 Укрепление позиций принципа экологической справедливости в странах развитого Севера поможет решить в том числе проблемы Юга, так как экологическая политика передовых стран начинает учитывать общий интерес.
 Институционализация экологической политики приведет к изменениям в идеологических установках правительств и партий под влиянием теоретических основ политической экологии.

Политическая экология в России 
Говоря о политической экологии на советском и постсоветском пространствах, необходимо провести четкую границу между терминами политическая экология и экологическая политика.

Политическая экология намного шире — это некая совокупность концепций о социальном мире человека, где проблему экологии рассматривают как первопричину и основной мотив разделения общества на политические единства.

Своему развитию политическая экология обязана геополитической традиции, в особенности представителям русской геополитической школы. Основоположниками политической экологии в России в этом контексте можно считать П. Н. Савицкого, Г. В. Вернадского и Л. Н. Гумилёва.

Другие взгляды на политическую экологию

Противники политической экологии в качестве своего основного аргумента приводят отказ от натурфилософии, причем еще более трёхсот лет назад. Таким образом, среди предшественников политической экологии было много представителей естественно-научный областей знания - геологов и биологов, которые свои изыскания оценивали в “научно-философском” ключе.

В ином ключе политическую экологию можно рассматривать с точки зрения теории Большой эволюции, которая изучает мир как совокупность взаимосвязанных явлений. Это положение относится к “единому экологическому взгляду на мир” Ф. Капра и “единой экологии” А. Несса, а также “углубленной экологией” Р. Атфилда

Представители политической экологии сегодня 

 В России
 Ю. Климов
 А. Буровский
 С. Якуцени
 С. Якуцени
 В. Волков
 Д. Афиногенов
 Г. Косов
 А. Костин
 Д. Ефременко
 За рубежом
 Энтони Беббингтон
 Пирс Блэйки
 Пол Ф. Роббинс
 Ричард Дж. Пит
 Робин Эккерсли
 Артуро Эскобар
 Майкл Дж. Уотс
 Рэймонд Л. Брайант
 Шинейд Бейли
 Джон Кларк

Примечания

Ссылки 
 
 
 
Якуцени С.П. 

Экология
Антропология
Политическая география
Экологические термины